Andrés Mata (1870-1931), poète, écrivain et journaliste vénézuélien
Andrés Mata (né en 1992), haltérophile espagnol

Andrés Mata, municipalité de l'État de Sucre au Venezuela